Мурманск — город на северо-западе России, административный центр Мурманской области. Численность населения, проживающего на территории населённого пункта, по данным Всероссийской переписи населения 2010 года составляет 307 257 человек, из них 141 130 мужчин (45,9 %) и 166 127 женщин (54,1 %).

Динамика численности населения 

Вплоть до 1930-х годов население Мурманска было невелико: в 1917 году в городе жили 1,3 тыс. человек, в 1920 — 2,5, в 1925 — 9 тыс.. Бурный рост числа жителей начался с конца 1920-х годов и был связан с развитием Мурманского морского порта, созданием и обслуживанием советского Северного флота, строительством ряда гражданских и военных объектов на территории Мурманской области. При их сооружении активно использовался труд заключённых ряда ИТЛ системы ГУЛАГа, в которых единовременно содержалось до 8 тыс. человек. К 1939 году население Мурманска составляло 119 тыс. человек.

В годы Великой Отечественной войны население города значительно выросло, поскольку к 1942 году Мурманск остался одним из нескольких портов, через который осуществлялась внешняя торговля СССР и поставки военной техники по ленд-лизу. В 40—50-е годы XX века город продолжал быстро наращивать людность, за эти два десятилетия она удвоилась. В дальнейшем увеличение числа жителей в среднем на 8 тыс. человек в год происходило как за счёт продолжающегося притока мигрантов из других регионов страны, так и за счёт естественного прироста (население Мурманской области долгое время было очень молодым). Занятость населения обеспечивалась за счёт развития в Мурманске сферы услуг.

Массовый отток населения из города произошёл уже в самом начале 1990-х, с 1989 по 1992 годы Мурманск покинули 28 тыс. человек. Основными причинами отъезда населения были резкое ухудшение экономической ситуации в городе, а также больша́я социальная мобильность относительно молодого населения Мурманска. К 2002 году число жителей города сократилось на 150 тыс. по сравнению с 1989 годом, то есть почти на треть. Сопоставимая убыль среди городов с населением более 100 тыс. жителей была только в Грозном, разрушенном войной, Петропавловске-Камчатском, Ленинске-Кузнецком, Магадане и Воркуте. Согласно данным текущего учёта населения, с момента переписи число мурманчан сократилось ещё более чем на 20 тыс. человек. Достоверность этих данных вызывает сомнения, поскольку в 2002 году переписная численность населения оказалась ниже данных текущего учёта на 30 тыс. человек.

Отток населения молодых возрастов привёл к резкому ухудшению демографической ситуации. Если в 1990 году естественный прирост на 1000 жителей составлял 4,5 (рождаемость 10,5; смертность 6), то в 2005 году естественный прирост стал отрицательным и составляет 0,5 % в год. Резкий рост смертности связан с тем, что в преклонном возрасте сейчас находятся многочисленные поколения мурманчан, переселившихся в город в 1950—1970-х годах.

Естественное движение 
Количество родившихся и умерших (абсолютные цифры)

Рождаемость, смертность, естественный прирост на 1000 человек.

Возрастно-половой состав 
Возрастно-половой состав городского округа на 1.01.2016

Округа Мурманска 

Административные округа Мурманска не являются муниципальными образованиями.

Примечания 

Мурманск
Мурманск